Danzou Shimura
Takashi Shimura
Ken Shimura
Goro Shimura
Yumi Shimura
Desambiguação